FarmVille, um aplicativo da rede social Facebook;
 Farmville, cidade localizada no estado da Carolina do Norte;
 Farmville, cidade localizada no estado da Virgínia.

Desambiguação